Paulo César Arruda Parente - brazylijski piłkarz, zawodnik m.in. Fluminense FC, Paris Saint-Germain i Toulouse FC
 Paulo César Lima – brazylijski piłkarz, uczestnik Mistrzostw Świata 1970 oraz 1974
 Paulo César Rocha Rosa – brazylijski piłkarz, zawodnik m.in. Vitórii Guimarães, União Leiria i SC Braga